Yura fait notamment référence à :

Ville 
 Yura, un bourg du district de Hidaka, dans la préfecture de Wakayama au Japon.

Cours d'eau 
 Yura, une rivière japonaise.

Chanson 
 Yura, une chanteuse sud-coréenne.

Navire 
Yura, un croiseur léger de la Marine impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale.